Sunwheel - polska grupa muzyczna wykonująca black metal. Powstała w 1998 roku pod nazwą Swastyka w Warszawie. W 2002 roku zespół przyjął nazwę Sunwheel. 

W swej twórczości zespół poruszył takie zagadnienia jak antysemityzm, narodowy socjalizm i pogaństwo. W 2001 roku ukazało się pierwsze demo zespołu pt. Prophecies of Aryan Moon wówczas funkcjonującego pod nazwą Swastyka.

W 2004 roku został wydany minialbum Sunwheel pt. Monuments of the Elder Faith. Partie perkusji sesyjnie zrealizował Dariusz „Daray” Brzozowski. Oprawę wydawnictwa przygotował były gitarzysta grupy Vesania - Filip „AnnAchawahr” Żołyński. Również w 2004 roku został wydany split Sunwheel z zespołem Grom pt. Beastial Onslaught.

Pochodzący z wydanej w 2010 roku płyty Industry of Death utwór „Neo-Torment” został zadedykowany pamięci zmarłego w 2005 roku Mariusza Szczerskiego znanego z grupy Honor. Ponadto na albumie sesyjnie na perkusji zagrał Stanisław „Hexen” Malanowicz znany z grupy Hate.

Dyskografia 
 Albumy studyjne
 Monuments of the Elder Faith (EP, 2004, Supernal Music)
 Industry of Death (2010, Supernal Music)

 Inne
 Prophecies of Aryan Moon (demo, 2001, Stellar Winter Productions, jako Swastyka)
 Beastial Onslaught (2004, Vinlands Winds Records, split z Grom)

Przypisy 

Polskie zespoły blackmetalowe
Muzyka w Warszawie
Narodowosocjalistyczne zespoły blackmetalowe